Эль-Перельо (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эбре. Занимает площадь 100,7 км². Население — 3303 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos generales
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны